Спиридон Капнисис (, род. 11 мая 1981) — греческий шахматист, международный гроссмейстер (2011). Старший тренер ФИДЕ (2014).

Серебряный призёр чемпионатов Греции 2008 и 2010 гг.. Чемпион Греции среди юниоров 1993 г. в категории до 12 лет. Чемпион Греции среди юниоров 1996 г. в категории до 16 лет (разделил 1—2 места с С. Халкиасом).

Серебряный призёр чемпионата средиземноморских стран 2003 г.

Участник юниорских чемпионатов мира в разных возрастных категориях.

Участник юниорских чемпионатов Европы в разных возрастных категориях.

Участник личного чемпионата Европы 2009 г.

Победитель нескольких международных турниров.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления С. Капнисиса в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления С. Капнисиса в личных чемпионатах Европы
 Выступления С. Капнисиса в командных чемпионатах Греции

Шахматисты Греции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века